Toto je seznam měst v Thajsku.

Externí odkazy 
 

Thajsko
 
města